Lobonemoides är ett släkte av maneter. Lobonemoides ingår i familjen Lobonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungmaneter
Lobonemoides